Arté ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Magdalena Arté (1914–2000), dominikanische Musikerin und Musikpädagogin
 Rafael Emilio Arté (1873–1970), dominikanischer Musiker und Musikpädagoge
 Rafael Ildefonso Arté (1843–1877), spanischer Musikpädagoge

Siehe auch:

Arte
Arte (Begriffsklärung)